Osoby o tym nazwisku:
 Carl Haglund – fiński polityk, dziennikarz i urzędnik państwowy
 Linda Haglund – szwedzka lekkoatletka
 Maria Haglund – szwedzka kajakarka, olimpijka
 Nils-Erik Haglund – szwedzki pływak
 Patrik Haglund – szwedzki chirurg i ortopeda